

Населені пункти та їхні частини
 Седлиська — село в гміні Мілковіце Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Седлиська — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Седлиська — село в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Седлиська — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Седлиська — село в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Седлиська — село в гміні Юзефув Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Седлисько (Седлиська) — село в гміні Любича-Королівська Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Седлиська — село в гміні Сокольники Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Седлиська — село в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Седлиська — село в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Седлиська — село в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Седлиська — село в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Седлиська — село в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Седлиська — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Седлиська — село в гміні Домброва Опольського повіту Опольського воєводства
 Седлиська — село в гміні Зембовіце Олеського повіту Опольського воєводства
 Селиська (Седлиська) — село в гміні Медика Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Седлиська — село в гміні Любеня Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Селиська (Седлиська) — село в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Седлиська — село в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Седлиська — село в гміні Кузня-Рациборська Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Седлиська — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Седлиська — село в гміні Пасим Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Седлиська — село в гміні Видміни Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Седлиська — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства
 Седлиська — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Седлиська — частина міста Бжеще в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Седлиська — частина міста Мехув у Меховському повіті Малопольського воєводства
 Седлиська — частина села Букова-Велика в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Седлиська — частина села Павлюки в гміні Ганна Володавського повіту Люблінського воєводства
 Седлиська — частина села Лукувек у гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Седлиська — частина села Ксенжа-Вулька в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Седлиська — частина села Скотники в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Седлиська — частина села Ленґ-Пшедмейський в гміні Леліс Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Седлиська — частина села Станіславово в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Седлиська — частина села Добковичі (Добковіце) в гміні Хлопиці Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Седлиська — частина села Нові Сади (Нове Сади) в гміні Фредрополь Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Седлиська — частина села Сьмецюхувка в гміні Пшеросль Сувальського повіту Підляського воєводства
 Седлиська — частина села Заєзьоже в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Седлиська — колонія в гміні Вирики Володавського повіту Люблінського воєводства
 Седлиська — лісова осада в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки